Friese naam voor Sijbrandahuis, een dorp in de Friese gemeente Dantumadeel
 Friese naam voor Sibrandahuis, een buurtschap in de Friese gemeente Noardeast-Fryslân
 Veldnaam in de gemeente Súdwest-Fryslân waarin de Sybrande State is gelegen, ten zuidoosten Hennaard